Фінал Кубка Футбольної ліги 2022 — фінальний матч 62-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. Гра відбулась 27 лютого 2022 на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. У матчі зустрілися «Челсі» та «Ліверпуль». Перемогу і свій дев'ятий титул здобув «Ліверпуль».

Шлях до фіналу 

Позначки
(д) - вдома;
(г) - в гостях.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

Фінали Кубка Футбольної ліги
2022 у футболі
2022 в англійському спорті